В спи́ске объе́ктов Всеми́рного насле́дия ЮНЕ́СКО в Аргенти́не значатся 11 наименований (на 2017 год), это составляет  от общего числа ( на  год).

1000 объектов включены в список по культурным критериям, 9964 объектов — по природным. Дом Куручет признан шедевром человеческого созидательного гения (критерий i), Лос-Гласьярес, Игуасу и Лос-Алерсес признаны природными феноменами или пространствами исключительной природной красоты и эстетической важности (критерий vii).

Кроме этого, по состоянию на 2016 год, 6 объектов на территории государства находятся в числе кандидатов на включение в список всемирного наследия, в том числе 3 — по культурным, 2 — по природным и 1 — по смешанным критериям.

Аргентина ратифицировала Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия 23 августа 1978 года. Первый объект на территории Аргентины был занесён в список в 1981 году на 5-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Список 
Объекты расположены в порядке их добавления в список всемирного наследия. Если объекты добавлены одновременно, то есть на одной сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, то объекты располагаются по номерам.

 Географическое расположение объектов

Предварительный список 
В таблице объекты расположены в порядке их добавления в предварительный список.

 Географическое расположение объектов

Примечания

Ссылки 

 Argentina — UNESCO World Heritage Centre

Аргентина
Списки:Аргентина